Рейс 801 может иметь следующие значения:
 Рейс 801 Korean Air
 Рейс 801 Mexicana
 Рейс 801 Аэрофлота